Harcsa ist ein ungarischer Familienname:

 Veronika Harcsa (* 1982), ungarische Jazzsängerin
 Zoltán Harcsa (* 1992), ungarischer Boxer